Галани:

 Галани — деревня в Шиковской волости Островского района Псковской области России.
 Галани, Димитра (род. 1952) — греческая эстрадная певица.